Šurice (Servië)
Šurice (Slowakije)

Zie ook 
 Surice, een dorp in België